Les menhirs de Monteneuf, archéosite de Brocéliande (anciennement site mégalithique des Pierres droites) est un site archéologique valorisé. Il se compose de plus de 400 menhirs qui peuvent être visités avec un sentier de découverte.

Historique

Présentation archéologique 
La première indication du site est réalisée par le Chanoine J. Mahé en 1825. Il cite la présence de « 7 à 8 peulvans dans le secteur » (Mahé 1825)  ce qui vaudra à la route qui longe le site (actuellement D776) le nom de « route des Pierres Droites » sur le cadastre napoléonien. Jusqu’à ce que des incendies ravagent les landes en 1976, le site était presque retombé dans l’oubli. Seules 3 pierres dressées permettaient d’en conserver la mémoire. L’essentiel du site se composait de pierres couchées totalement ou partiellement recouvertes de végétation de landes. Plusieurs opération de recherches archéologiques sont menées depuis sur le site. 

Elles ont débuté avec les fouilles, sur 1 hectare, menées par Yannick Lecerf  (conservateur du patrimoine chargé des départements du Morbihan, ministère de la culture) de 1989 à 1996 . Il a alors mis au jour une centaine de menhirs et en a repéré d'autres répartis sur plus de 7 hectares. On a ainsi pu retrouver 7 files de pierres dressées orientées est-ouest. Le début de la construction du site a été daté par carbone 14, sur des charbons découverts dans les fosses de calage, de 4500 av J.-C. La période de construction du site se poursuit durant 1500 ans. Puis, comme c’est souvent le cas sur les sites mégalithiques, le site a été réutilisé à plusieurs reprises jusqu'à sa destruction mettant les blocs à terre. Des datations carbone 14 ont permis de dater la destruction du site au Moyen Âge la mettant alors en lien avec les écrits des autorités religieuses de l'époque qui souhaitaient la destruction de symboles païens . La singularité du site réside dans les traces de manutention des blocs mis au jour : traces de débitage (avec un bloc en cours d’extraction abandonné sur place), éléments de déplacement (rails de bois, sol enfoncé) ou encore de dressage (aire damée laissant supposer le recours à un chevalet de dressage).  

Ensuite, en 2011, une opération de diagnostic préventif a eu lieu, dans le cadre de la valorisation du site, sur l’emprise du projet d’aménagement. Ce diagnostic a mis en évidence une étendue plus vaste encore de la surface du site des Pierres Droites (bien que l’on ne connaisse pas la nature des liens entre ces aménagements et les files de pierres dressées) et révèle qu’il recèle une plus grande variété de structures mégalithiques que celles observées jusqu’à présent.   

Depuis 2014 des prospections archéologiques ont lieu chaque année. Cette opération archéologique vise à recenser les vestiges archéologiques à peine enfouis sous la végétation permettant de traiter de grandes surfaces. Cette méthode d’investigation est efficace pour traiter des sites aux  limites indécises et parfois gigantesques. Jusqu'en 2017 il a été prospecté plus de 10 hectares et mis au jour plus de 300 blocs. Ainsi, le site se compose aujourd'hui de 443 menhirs cartographiés, décrits et photographiés.

Un site valorisé  
L’histoire récente du site est intimement liée au choix de restauration des menhirs à l’issue des fouilles (Lecerf 1993). En effet, cette restauration a impulsé sur le site une dynamique de valorisation et de médiation. Le site des Pierres Droites, inscrit monument historique, est donc aujourd’hui un site valorisé sur lequel se déroulent des actions de médiation. Il s’inscrit désormais dans une démarche à trois axes : connaître – préserver – valoriser.

Fouilles archéologiques 
 

Le site mégalithique des Pierres Droites fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du .

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Liste des monuments historiques du Morbihan
 Réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf

Bibliographie 
 Les mégalithes de Monteneuf, Yannick Lecerf, éditions Jean-Paul Gisserot

Liens externes 
 Site officiel des Menhirs de Monteneuf, archéosite de Brocéliande
 Association Les landes : l'archéosite des Pierres Droites 

Pierres Droites
Monument historique inscrit en 1997
Monteneuf